Ел Карахо има више значења:

 Ел Карахо (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Карахо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику